La Coppa dei Campioni 1986-1987 è stata la trentaduesima edizione della massima competizione organizzata dalla UEFA. Il Porto per la prima volta vinse questo trofeo, battendo in finale per 2-1 il Bayern Monaco a Vienna.

Risultati

Tabellone

Primo turno
Steaua Bucarest 
Liverpool

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Formazioni

Classifica marcatori

Note

Voci correlate
Coppe europee
Competizioni UEFA per club
Statistiche delle competizioni UEFA per club
Coppa UEFA 1986-1987
Coppa delle Coppe 1986-1987
Supercoppa UEFA
Coppa Intercontinentale 1987
Statistiche dei trofei internazionali di calcio

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1986
Calcio nel 1987
Edizioni della Coppa dei Campioni